Kinkeldey ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Kinkeldey (um 1500), deutscher Braumeister
 Horst Kinkeldey (1956–2021), deutscher Fußballspieler
 Otto Kinkeldey (1878–1966), US-amerikanischer Musikwissenschaftler